Жозе́ Ба́кстер (; 7 февраля 1992, Бутл) — английский футболист, полузащитник и нападающий.

Клубная карьера 
Жозе Бакстер начал свой футбольный путь в возрасте шести лет, когда прошёл просмотр в детской футбольной школе «Эвертона». До 2008 года был игроком детских и юношеских команд «синих», пока его не пригласили на сборы с основным клубом в Швейцарию и США.

В основном составе  дебютировал 16 августа 2008 года в первом туре чемпионата Англии 2008/09 выйдя на замену в домашнем матче против «Блэкберна», став при этом самым молодым игроком, когда бы то ни было выходившим на поле в футболке «Эвертона», опередив своего партнёра по команде Джеймса Вона. В тот день Жозе было 16 лет и 191 день.

В марте 2009 года подписал контракт с «Эвертоном» на два с половиной года.

Принимал участие в Лиге Европы 2009/10, выйдя на поле в 5 матчах: 1 на предварительном раунде и четыре в групповом этапе. Лишь в одном матче, 17 декабря 2009 года в шестом туре группового этапа дома против белорусского БАТЭ, провёл на поле все 90 минут. Матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения для «Эвертона», команда играла резервным составом и проиграла 0:1.

В сентябре 2011 года на правах аренды перешёл в «Транмир Роверс». В дебютном же матче против «Престона» Бакстеру удалось забить первый гол за «Транмир». Всего за эту команду сыграл 14 матчей и забил 3 гола, после чего в январе 2012 года вернулся в «Эвертон». Летом 2012 года Бакстер покинул «Эвертон» на правах свободного агента.

14 сентября 2012 года Бакстер подписал контракт на 4 месяца с клубом «Олдем Атлетик», а уже на следующий день дебютировал за новую команду в игре против «Ноттс Каунти» и отметился голом.

Карьера в сборной 
Играл за сборную Англии до 16 и до 17 лет. Участвовал в чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, где провёл на поле два матча группового этапа, что не помогло английской сборной, которая заняла последнее, четвёртое место в группе. Был капитаном той команды.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Мемфис 901»